De European Darts Grand Prix 2018 was de vijfde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 4 tot en met 6 mei in Sindelfingen, Duitsland.

Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale James Wade te verslaan met 8-3.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 27 maart 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 6 april in Barnsley, acht naar de West/South European Qualifier van 3 mei, vier naar de Host Nation Qualifier van 3 mei, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 23 februari (2018-5) en een van de East European Qualifier van 28 januari (2018-5).

Adrian Lewis trok zich ziek terug voorafgaand aan het toernooi. In zijn plaats kon een vijfde Host Nation Qualifier meedoen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2018
PDC Pro Tour
Sportevenement in Baden-Württemberg